Uzana steht für:

 Usana, ein Ort in Bulgarien
 Uzana (Bagan), ein Herrscher der Bagan-Dynastie (Thronbesteigung 1250), Sohn von Kyaswa